Berneuil kan syfta på:

 Berneuil, Charente, fransk kommun i departementet Charente
 Berneuil, Charente-Maritime, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Berneuil, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Berneuil, Haute-Vienne, fransk kommun i departementet Haute-Vienne
 Berneuil-en-Bray, fransk kommun i departementet Oise
 Berneuil-sur-Aisne, fransk kommun i departementet Oise